Авианосцы:

 Авианосцы типа «Граф Цеппелин» 
 Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд» 
 Авианосцы типа «Дзуйхо» 
 Авианосцы типа «Дзюнъё» 
 Авианосцы типа «Жоффр» 
 Авианосцы типа «Илластриес» 
 Авианосцы типа «Имплакабл» 
 Авианосцы типа «Инвинсибл» 
 Авианосцы типа «Индепенденс» 
 Авианосцы типа «Йорктаун» 
 Авианосцы типа «Китти-Хок» 
 Авианосцы типа «Клемансо» 
 Авианосцы типа «Колоссус» 
 Авианосцы типа «Куин Элизабет» 
 Авианосцы типа «Куин Элизабет» 
 Авианосцы типа «Лексингтон» 
 Авианосцы типа «Маджестик» 
 Авианосцы типа «Мидуэй» 
 Авианосцы типа «Нимиц» 
 Авианосцы типа «Одейшес» 
 Авианосцы типа «Сайпан» 
 Авианосцы типа «Сентор» 
 Авианосцы типа «Сёкаку» 
 Авианосцы типа «Титосэ» 
 Авианосцы типа «Унрю» 
 Авианосцы типа «Форрестол» 
 Авианосцы типа «Эссекс»